Eisenbahnunfall im Simplontunnel steht für:

 Eisenbahnunfall im Simplontunnel 1971, Entgleisung am 28. August 1971
 Eisenbahnunfall im Simplontunnel 1976, Entgleisung am 23. Juli 1976
 Eisenbahnunfall im Simplontunnel (2011), Brand am 9. Juni 2011